«Академія юного моделіста» — український щомісячний журнал для любителів картонних масштабних моделей з паперу, металу, дерева.

Про журнал 
Журнал, із яким ви поринете у захопливий світ технічного моделювання літаків, кораблів, авто, танків та іншої техніки! У кожному номері на вас чекають модель-копія з картону (журнал містить кольорові вкладки для виготовлення моделей-копій), схема для виготовлення моделі з алюмінієвих банок, саморобка з дерева. Цікаві історії створення різної цивільної та військової техніки. Статті та поради для юних майстрів. Рекомендовано для всіх любителів моделювання та конструювання. Передплата на це видання стане найкращим подарунком для юного моделіста.

Раніше випущені моделі

Галерея

Див. також 

 Mały Modelarz
 Modelik

Посилання 

  

Українськомовні журнали
Моделізм